Hertingen ist ein Ortsname:

 Hertingen (Bad Bellingen), Ortsteil der Gemeinde Bad Bellingen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Hertingen (Nesselwang), Ortsteil des Marktes Nesselwang, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Herting